Schwarzbär steht für:

 Amerikanischer Schwarzbär (Baribal), in Nordamerika verbreitet
 Asiatischer Schwarzbär (Kragenbär), in Ostasien verbreitet

Siehe auch:
 Schwarzer Bär